Sunlight (‚Sonnenlicht‘) ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunlight (Alabama)
 Sunlight (Missouri)
 Sunlight (Montana)
 Sunlight (West Virginia)
 Sunlight Beach (Washington)

Sunlight bezeichnet außerdem:
 ein Lied von Nicky Byrne, siehe Sunlight (Lied)
 das Sunlight-Studio von Tomas Skogsberg
 die Kurzform des griechischen Batterieherstellers Systems Sunlight
 die Wohnmobil-Marke Sunlight der Firma Capron
 Sunlight, Deutsch „Sunlicht“, eine ehemalige Marke für Reinigungsmittel von Unilever

Siehe auch:
  Wendy Bagwell and the Sunliters